Fritz Koch (ur. 12 marca 1956) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Villach. Uczestnik mistrzostw świata (1978).

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy 
<references>
</ref>

</references>

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1956